Irumu (plaats), een plaats in de provincie Ituri in Congo-Kinshasa
 Irumu (territorium), een bestuurlijk gebied in de provincie Ituri in Congo-Kinshasa